Los tarsiformes (Tarsiiformes) son un infraorden de primates haplorrinos con numerosos géneros extintos y solo uno actual, Tarsius, con ocho especies, conocidas vulgarmente como tarseros, que habitan en las selvas del Sudeste Asiático y de varias islas indonesias.

Taxonomía 
Los tarsiformes se dividen en tres familias.

Familia Archicebidae†

Archicebus†

Familia Omomyidae†
Subfamilia Anaptomorphinae†
?Ekgmowechashala† (tal vez un dermóptero)
?Altanius†
?Altiatlasius† (tal vez un plesiadapiforme)
?Kohatius†
Trogolemur†
Sphacorhysis†
Arapahovius†
Tatmanius†
Teilhardina†
Anemorhysis†
Chlororhysis†
Tetonius†
Pseudotetonius†
Absarokius†
Anaptomorphus†
Aycrossia†
Strigorhysis†
Mckennamorphus†
Gazinius†

Subfamilia Microchoerinae†
Nannopithex†
Pseudoloris†
Necrolemur†
Microchoerus†

Subfamilia Omomyinae†
?Huerfanius†
?Mytonius†
?Palaeacodon†
Rooneyia†
Steinius†
Jemezius†
Uintanius†
Hemiacodon†
Hemiacodon†
Omomys†
Yaquius†
Macrotarsius†
Loveina†
Shoshonius†
Washakius†
Dyseolemur†
Asiomomys†
Utahia†
Stockia†
Chipataia†
Ourayia†
Wyomomys†
Ageitodendron†
Afrotarsius†
Familia Tarsiidae
Xanthorhysis†
Hesperotarsius†
Tarsius

Referencias